Малое Лесное — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Новомосковского сельского поселения.

Население

История 
Поселение Фридриксхоф было основано около 1815 года.

Численность населения в 1895 году составляла 153 человека.

В 1946 году Фридриксхоф был переименован в поселок Малое Лесное.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)